Vinyes o vinya, planta amb què s'elabora el vi 
 Biografies:
 Gonçal Vinyes i Massip (Xàtiva, 1883 - Vallés, 1936), sacerdot executat durant la Guerra civil espanyola, venerat com a beat a l'Església catòlica 
 Marta Marco i Vinyes, actriu badalonina
 Ramon Vinyes i Cluet (Berga, 1882 – Barcelona, 1952), escriptor d'obres de teatre modernistes i contes.
 Ricard Vinyes Ribas (Barcelona, 1952), historiador i professor universitari català
 Salvador Vinyes i Reig, dissenyador, dibuixant i grafista berguedà.
 Geografia:
 Vinyes de la Pineda, paratge del municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental).
 Les Vinyes, diversos topònims.
 Camí de les Vinyes (Vilamolat de Mur), camí de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Planell de les Vinyes, plana agrícola antigament dedicada a la vinya del municipi de Conca de Dalt.
 Puig de les Vinyes, cim de Mallorca que pertany al massís del Puig Major.
 Puig del Mas d'en Vinyes, muntanya del municipi d'Arbolí (Baix Camp).
 Serra de les Vinyes, serra repartida entre els municipis de Montferri (Alt Camp) i Masllorenç (Baix Penedès).
 Serrat de les Vinyes, muntanya al municipi de Sant Quirze Safaja (Moianès).